Die DreamHack Open Summer 2020: Europe war eine E-Sport-Veranstaltung, welche vom 8. bis zum 16. August 2020 stattfand. Parallel dazu fand auch eine Ausgabe in Nordamerika, Asien und Ozeanien statt.

Das Turnier gewann Berlin International Gaming, welches damit den dritten Turniersieg in Folge erzielen konnte.

Teilnehmer 

Sechs der acht Turnierplätze wurden über direkte Einladungen und die weiteren zwei Plätze wurden durch ein Qualifikationsturnier vergeben.

Gruppe A 

  Berlin International Gaming (eingeladen)
  Heroic (eingeladen)
  Endpoint (qualifiziert)
  Mad Lions (eingeladen)

Gruppe B 

  OG (qualifierzt)
  forZe (eingeladen)
  Team Spirit (eingeladen)
  Complexity (eingeladen)

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Playoffs

Preisgeldverteilung

Einzelnachweise 

E-Sport-Veranstaltung 2020
DreamHack